Zsiguli szovjet gépkocsimárka
Zsiguli 2004-ben készült színes, magyar filmvígjáték